Fernando Londoño puede referirse a:

 Fernando Londoño (1944 -), político, abogado y economista colombiano. 
 Fernando Londoño Henao (1921 - 2013), empresario y periodista colombiano. Fundador de Caracol Radio y Caracol Televisión.